Tsat steht für:
 Tsat (Sprache), austronesische Sprache der Utsul auf Hainan

TSAT steht für:
 TSAT, ein Forschungssatellit
 Bahnhof Satteldorf nach DS 100

Abkürzung